Tiberi Semproni Llong I, cònsol el 218 aC
 Tiberi Semproni Llong II, cònsol el 194 aC